Huit navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Galatea, d'après la nymphe du même nom :
le , un navire de sixième rang de 20 canons lancé en 1776 et démoli en 1783 ;
le , un navire de cinquième rang de 32 canons lancé en 1794 et démoli en 1809 ;
le , un navire de cinquième rang de 36 canons lancé en 1810 et démoli en 1849 ;
le , une frégate à vapeur lancée en 1859 et démolie en 1883 ;
le , un croiseur cuirassé de classe Orlando lancé en 1887 et revendu en 1905 ;
le , un croiseur léger de  qui participe à la Première Guerre mondiale ;
le , un croiseur léger de  coulé en 1941 durant la Seconde Guerre mondiale ;
le , une frégate de  lancée en 1963 et démolie en 1988.

Galatea